Corella är ett släkte av sjöpungar som beskrevs av Joshua Alder och Hancock 1870. Corella ingår i familjen högermagade sjöpungar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Högermagade sjöpungar